Barnby (Suffolk)
 Barnby (Yorkshire du Nord)